MSC Cruises — круизная компания с штаб-квартирой в Женеве, собственником которой является материнская компания Mediterranean Shipping Company S.A.

MSC Cruises занимает четвёртое место среди круизных компаний, после Carnival Corporation & plc, Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line по объёму пассажиров 7,2 %(1 876 200 человек) и пятое по размеру чистой прибыли 6,8 %(3 149 млн. $) по данным 2018 года.

История 
В конце 1960-х годов компанией Flotta Lauro было куплено морское круизное судно Willem Ruys, после этого переименованное в Achille Lauro, и основано круизное подразделение. Компания плохо адаптировалась к меняющемуся рынку, что привело к долгам. На аукционе в 1987 году MCS приобрела компанию Flotta Lauro и переименовала в StarLauro Cruises. В 1995 компания была переименована в Mediterranean Shipping Cruises, а позже в MSC Cruises.

До сентября 2013 года Pierfrancesco Vago занимал должность генерального директора компании.

С сентября 2013 года Gianni Onorato является новым генеральным директором MSC Cruises, Pierfrancesco Vago теперь является председателем правления.

В 2014 году MSC Cruises объявила о реконструкции четырех кораблей класса Lirica в рамках «Renaissance Programme».

В 2015 году MSC Cruises заказала четыре новых корабля у STX Europe и Fincantieri. Стройка первых трех закончилась в мае 2017 года (MSC Meraviglia), ноябре 2017 года (MSC Seaside) и в июне 2018 года (MSC Seaview). Сейчас строятся еще четыре новых корабля. Ближайшие две стройки должны закончиться в марте и ноябре 2019 года.

В июле 2018 года компания объявила, что построит второй круизный терминал в Порту Майами для своих круизных лайнеров мирового класса.

Главные туристические направления 
 Западное Средиземноморие: MSC Bellissima, MSC Seaview, MSC Divina, MSC Fantasia
 Восточное Средиземноморие: MSC Magnifica, MSC Musica, MSC Lirica, MSC Opera, MSC Sinfonia
 Северная Европа: MSC Meraviglia, MSC Preziosa, MSC Poesia, MSC Orchestra
 Карибский бассейн: MSC Seaside
 Куба: MSC Armonia
 Азия: MSC Splendida

Лайнеры 
Флот кораблей MSC Cruises состоит из 19 кораблей.

После 2000 года корабли строятся по проекту. В рамках одного проекта пока не было построено больше 4 кораблей. Корабли одного проекта обладают практически идентичной планировкой и характеристиками, однако дизайн оформление каждого корабля разное.

Последний корабль с годом постройки до 2000 списан в 2013.

Ниже приведена диаграмма изменения флота по годам.

Корабли проекта Lirica

Корабли проекта Musica

Корабли проекта Fantasia

Корабли проекта Meraviglia

Корабли проекта Seaside

Запланированные корабли

Списанные корабли

Примечания 

Туристические компании
Судоходные компании Швейцарии